Otto Hultberg ist der Name folgender Personen:

* Otto Hultberg (Sportschütze) (1877–1954), schwedischer Sportschütze 
 Otto Hultberg (Nordischer Kombinierer), schwedischer Nordischer Kombinierer